Thomas Robinson kan syfta på bland andra:

* Thomas Robinson (kompositör) (1560–1609), engelsk kompositör
 Thomas Robinson junior (1800–1843), amerikansk politiker
 Thomas Robinson, 1:e baron Grantham (1695–1770), brittisk ädling och politiker
 Thomas Robinson, 2:e baron Grantham (1738–1786), brittisk ädling och politiker
 Thomas J. B. Robinson (1868–1958), amerikansk politiker
 Thomas Robinson (skådespelare)
 Thomas Robinson, 1:e baronett Robinson (1703–1777), brittisk politiker, arkitekt och samlare.